Візаві ( — «один навпроти одного»): побачення, зустріч, конференція (зустріч, коли особи перебувають один навпроти одного).

Візаві́ ( — «один навпроти одного»): навпроти, один навпроти одного; той, який знаходиться навпроти. В переносному значенні також — опонент.

Візаві — кузов французького екіпажу кінця XIX — початку XX століття, який мав двомісну конструкцію з одним або двома додатковими місцями. Свою назву отримав через те, що кучерський передок розвертався у пів оберта, і пасажири виявлялися обличчям один до одного.